Het ATP-toernooi van Brisbane 2009 is de eerste editie van het Brisbane International, dat werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane.

Het toernooi vond plaats van 4 tot en met 11 januari 2009. De enkelspeltitel werd gewonnen door de als achtste geplaatste Tsjech Radek Štěpánek, die in de finale met 3-6, 6-3, 6-4 de Spanjaard Fernando Verdasco versloeg.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane